Johann Oestreich (1750–1833) – przedsiębiorca oraz mecenas edukacji w Braniewie
 Markus Oestreich (ur. 1963) – niemiecki kierowca wyścigowy